Onassis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Onassis (1948–1973), Sohn von Aristoteles Onassis
 Aristoteles Onassis (1906–1975), griechischer Reeder
 Athina Onassis (* 1985), griechische Springreiterin, Enkelin und Erbin des Vermögens von Aristoteles Onassis
 Christina Onassis (1950–1988), Tochter von Aristoteles Onassis
 Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994), zweite Ehefrau von Aristoteles Onassis

Onassis bezeichnet ferner:

 Tina Onassis (Schiff), einen Tanker 
 Onassis-Knoten, einen Krawattenknoten

Siehe auch

Alexander-Onassis-Stiftung, eine 1975 aus dem Nachlass von Aristoteles Onassis gegründete gemeinnützige Stiftung.